Carlos Luis Morales (1965), Ecuadoraans voetballer
Cristóbal de Morales (1500-1553), componist
Evo Morales (1959), president van Bolivia
Pedro Morales (voetballer) (1985), Chileens voetballer
Pedro Morales (worstelaar) (1942), Puerto Ricaans worstelaar
Ramón Morales (1975), Mexicaans voetballer 
Richard Morales (1975), Uruguayaans voetballer
José Luis Morales (1987), Spaans voetballer
Victor Morales, Peruviaans herpetoloog

Gemeenten:
Morales (Bolívar), een gemeente in het Colombiaanse departement Bolívar
Morales (Cauca), een gemeente in het Colombiaanse departement Cauca
Morales (Guatemala), een gemeente in het Guatemalteekse departement Izabal